Червоне Село — топонім:

Червоне Село — село, включене до складу міста Старий Крим.

Червоне Село — село в Лепельському районі Вітебської області.
 Червоне Село — село в Сенненському районі Вітебської області.
 Червоне Село — село в Слуцькому районі Мінської області.

Червоне Село — село в Польщі, входить в Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Ботьки.

Червоне Село — село в Холмогорському районі Архангельської області.
 Червоне Село — село в Кічменгсько-Городецькому районі Вологодської області.
 Червоне Село — село в Хунзахському районі Дагестану
 Червоне Село — назва дагестанського села Кизилюрт в 1925—1926 рр.
 Червоне Село — селище в Німанському районі Калінінградської області.
 Червоне Село — слобода в складі міста Кіров Кіровської області.
 Червоне Село — старовинне село, яке увійшло до складу Москви.
 Червоне Село — село в Шаховському районі Московської області.
 Червоне Село — село в Печорському районі Псковської області.
 Червоне Село — місто в складі Красносельського району Санкт-Петербурга.
 Червоне Село — залізнична станція Жовтневої залізниці в Красносельському районі Санкт-Петербурга.